Perea ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Perea († 2015), kubanische Pianistin und Musikpädagogin
 Arturo Álvarez Perea (* 1959), mexikanischer Fußballspieler
 Avelino Perea (* 1957), spanischer Radrennfahrer 
 Brandon Perea (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Édgar Perea (* 1940), kolumbianischer Politiker
 Edixon Perea (* 1984), kolumbianischer Fußballspieler
 Emilio Perea (1884–1946), italienischer Opernsänger
 Fran Perea (* 1978), spanischer Schauspieler und Sänger
 Francisco Perea (1830–1913), US-amerikanischer Politiker
 Gianna Perea-Labia (1908–1994), italienische Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Ítalo Perea (* 1993), ecuadorianischer Boxer
 Jafeth Perea (* 1981), panamaischer Fußballschiedsrichter
 José María Avendaño Perea (* 1957), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Getafe
 Juan José Perea (* 2000), kolumbianischer Fußballspieler

 Pedro Perea (1852–1906), US-amerikanischer Politiker

Perea (gr. Περαία), Orte in Griechenland:

 Perea, eine Stadt in Zentralmakedonien am südlichen Stadtrand von Thessaloniki, Verwaltungssitz der Gemeinde Thermaikos
 Perea, Attika, älterer Name der Gemeinde Oropos
 Perea, Ortsgemeinschaft in Gemeindebezirk Vegoritida, Gemeinde Edessa

Siehe auch:
 Perera
 Peraia